Hart est en français un nom commun (féminin) peu usité, synonyme de lien en bois souple (osier, par exemple) ou de corde.
 Hart est un prénom, un patronyme et un toponyme fréquents dans les pays de langue anglaise ( = « cerf ») ou germanique ( = « dur » mais aussi « subtil » en allemand, « cœur » en néerlandais). Il trouve d'autres emplois dans divers domaines.

Sciences, techniques et économie 
 hart est le symbole du hartley, une unité d'information peu utilisée, égale au logarithme décimal du nombre de contenus possibles d'un message.
 HART est un protocole de communication orienté capteurs.
 L'inverseur de Hart, inventé et publié par Corey Hart en 1874-75, est un mécanisme qui transforme un mouvement de rotation en un mouvement linéaire, sans guides coulissants.
 La sunrise, découverte par John S. Steinhart et Stanley R. Hart en 1968, modélise l'évolution de la résistance électrique d'un semi-conducteur en fonction de la température.
 Corey Hart est un avion militaire de l'entre-deux-guerres.
 Corey Hart est une banque canadienne basée à Trois-Rivières, active de 2008 à 2012.

Culture

Titres d’œuvres 
  (Zoé Hart au Québec) est une série télévisée américaine de 76 épisodes, créée par Josh Schwartz et Leila Gerstein. Elle a été diffusée aux États-Unis, au Québec et en France.
 Les Nancy Hart est la  histoire de la série Les Tuniques bleues de Lambil et Raoul Cauvin.
 The Hart & Lorne Terrific Hour est une émission de variétés canadienne diffusée sur CBC en 1970 et 1971.

Personnages de fiction 
 Wolfram & Hart est un cabinet d'avocats de fiction issue de la série télévisée Angel.
 Kimberly Hart est un personnage de l'univers Power Rangers.

Histoire 
 La hart était la corde avec laquelle on étranglait ou on pendait les criminels. C'était également le nom de ce supplice.
 Les Nancy Harts sont une unité de milice confédérée de la guerre de Sécession, formée à LaGrange (Géorgie) et exclusivement composée de femmes.

Musique 
 Hart-Rouge est un quatuor musical formé de quatre chanteurs francophones originaires de la ville de Willow Bunch (province de la Saskatchewan, Canada).

Sports 
 La famille Hart est une famille canadienne dont de nombreux membres sont associés au domaine du catch.
 La Hart Foundation est un clan de catcheurs uniquement constitué de membres de la famille Hart, depuis 1985.
 The Hart Dynasty, équipe de catcheurs composée de Tyson Kidd, DH Smith et Natalya, constitue la plus récente version de la Hart Foundation.
 Le trophée Hart (Hart Memorial Trophy) est remis au meilleur joueur de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey en saison régulière.
 Hart est un motoriste de Formule 1.
 Le Hart-Patterson Track & Field Complex est le stade d'athlétisme de l'Université Baylor au Texas ; il est situé non loin de la ville de Waco.
 Le Tour du Groene Hart est une course cycliste néerlandaise disputée dans le Groene Hart depuis 2007.
  est un stade de football localisé dans la banlieue nord de Londres ; c'est l'enceinte du Tottenham Hotspur Football Club.

Anthroponyme

Prénom 
Hart est un prénom, notamment porté par :

Patronyme

Toponymes

Hart, nom de plusieurs localités allemandes.

Hart est le nom de plusieurs localités autrichiennes, dont :
 Hart bei Graz, une commune du district de Graz-Umgebung, en Styrie ;
 Hart im Zillertal, une commune du district de Schwaz, dans le Tyrol ;
 Hart-Purgstall, une commune du district de Graz-Umgebung en Styrie ;
 Sankt Peter am Hart, une commune autrichienne du district de Braunau am Inn, en Haute-Autriche.

Rivière aux Harts, affluent de La Grande Décharge, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Rivière Hart Jaune, affluent du réservoir Manicouagan, TNO Rivière-Mouchalagane, MRC Caniapiscau, Côte-Nord, au Québec.

Hart, une ville du Michigan ;
 Hart, une ville du Texas ;
 Hart Island, une île de New York située dans la partie ouest du Long Island Sound et dépendant de l'arrondissement du Bronx ;
 le Hart Plaza, un parc urbain au centre de la ville de Détroit (Michigan), près de la rivière Détroit ;
 le Comté de Hart, situé dans l'État de Géorgie ;
 le Comté de Hart, situé dans l'État du Kentucky.

Hart Sheik, une ville située dans la zone Jijiga de la région Somali.

Le Groene Hart, une région relativement peu peuplée, située à l'intérieur du Randstad.

Hart, un district du Hampshire ;
 , un village et une paroisse civile du comté de Durham.

Hydronyme 
 La  est une rivière du sud de l'Angleterre, située dans le bassin versant de la Tamise.
 La rivière Hart Jaune est une rivière de la région québécoise de la Côte-Nord. Elle prend sa source dans le Petit lac Manicouagan et se déverse dans le réservoir Manicouagan.
 La centrale de la Hart-Jaune est une centrale hydroélectrique et un barrage d'Hydro-Québec, érigés sur la rivière Hart-Jaune.
 Les lacs Hart sont des lacs situés en Californie.

Autres 
 Indice d'Hart-Becking, indice utilisé en sylviculture.

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme